Джахогир Абдумуминов (; ) — узбекский футболист, нападающий клуба «Вьеттел».

Джахонгир Абдумуминов начал свою профессиональную карьеру в 2010 году в составе мубарекского «Машала». В составе «газовиков», он выступал до конца 2014 года и за это время сыграл в 46 матчах и забил 4 гола. В начале 2015 года переехал в «Алмалык». Также Джахонгир Абдумуминов в 2011 и 2012 годах был членом юношеской и молодёжной сборной Узбекистана соответственно.

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Металлург» Бекабад
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Вьеттел»